Гусева — деревня в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Малобрусянским сельским советом.

География 
Населённый пункт располагается преимущественно на левом берегу реки Брусянка в 16 километрах на юго-запад от посёлка Белоярский.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Деревня разделена на 24 улицы (Вишнёвая, Восточная, Главная, Гоголя, Грибная, Есенина, Ленина, Лесная, Мраморная, Набережная, Надежды, Огородная, Окружная, Полевая, Пушкина, Рассветная, Садовая, Солнечная, Сосновая, Удачная, Цветочная, Южная, Яблоневая, Ясная), один переулок (Средний), один проезд (Лисий) и одно садоводческое некоммерческое товарищество (Гусево).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Белоярском городском округе

Населённые пункты Белоярского городского округа